Foto – immagine stampata o digitale ottenuta con il processo della fotografia
 Foto – Applicazione per i sistemi operativi iOS, macOS, watchOS e tvOS
 Foto – Servizio di Google ed applicazione per i sistemi operativi Android